Piksel – najmniejszy jednolity (przedstawiający konkretny kolor) element obrazu wyświetlanego na ekranie
 Piksele – polski film z 2009
 Piksele – amerykański film z 2015

Zobacz też 
 Pixel